Princezna Athena Dánská, hraběnka z Monpezat (* 24. ledna 2012 Kodaň) je členkou dánské královské rodiny, nejmladším vnoučetem královny Markéty II. a zároveň jedinou dcerou dánského prince Joachima – mladšího syna dánské panovnice.

Princezna je nejmladším potomkem prince Joachima a jeho druhé manželky Marie Cavallier. Athena má tři starší bratry: dva nevlastní (prince Nikolaie a prince Felixe) z prvního manželství jejího otce s Alexandrou Manley a jednoho vlastního bratra (prince Henrika).

Narození a křest 
Malá princezna se narodila stejně jako všichni její starší sourozenci v kodaňské fakultní nemocnici Rigshospitalet. Na svět přišla 24. ledna 2012 v 8.27 SEČ, vážila 2930 gramů a měřila 49 centimetrů.

Princezna Athena byla pokřtěna 20. května 2012 v møgeltøndském kostele, kde se konala svatba jejích rodičů a křty jejích dvou starších bratrů – prince Felixe a prince Henrika.

Dle tradice dánské královské rodiny nebylo až do křtu jméno malé princezny oznámeno veřejnosti. Její celé jméno Athena Marguerite Françoise Marie bylo oznámeno až během křtu.

Tituly 
 24. ledna 2012 – Její Výsost princezna Athena Dánská, hraběnka z Monpezat.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas

Glücksburkové
Athena Dánská
Hraběnky z Monpezat
Athena Dánská
Narození v roce 2012
Narození 24. ledna
Narození v Kodani
Žijící lidé
Ženy

de:Joachim von Dänemark#Ehen und Kinder